Legua steht für

 Leuge, westeuropäische große Meile, in der Antike gewöhnlich anderthalb römische Meilen
 Legua (Einheit), altes spanisches Wegemaß zu drei oder vier Meilen
 Légua, altes portugiesisches Längenmaß, Leuge
 Legua (Gattung), eine Heuschreckengattung